Mr. Sunshine (2011) – amerykański serial komediowy stworzony przez Matthew Perry'ego, Marca Fireka i Alexa Barnowa. Wyprodukowany przez Anhedonia Productions, Shoe Money Productions, Barnow and Firek Productions, FanFare Productions i Sony Pictures Television.

Światowa premiera serialu miała miejsce 9 lutego 2011 roku na antenie ABC i był emitowany do 6 kwietnia 2011 roku. Dnia 13 maja 2011 serial został skasowany z powodu niskiej oglądalności.

Opis fabuły 
Serial opowiada o Benie Donovanie (Matthew Perry), menadżerze sportowym z San Diego, który przechodzi kryzys wieku średniego.

Obsada 
 Matthew Perry jako Ben Donovan
 Allison Janney jako Crystal Cohen
 Andrea Anders jako Alice
 James Lesure jako Alonzo Pope
 Nate Torrence jako Roman Cohen
 Portia Doubleday jako Heather

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2011